El término Mont-Louis puede referirse a:

 Mont-Louis,  comuna francesa en el departamento de Pirineos Orientales.
 Mont-Louis, ciudad de Quebec (Canadá).